Пахиофииды  — семейство вымерших змей, живших во времена верхнемеловой эпохи (сеноманский век) на территории Европы и Ближнего Востока.

В 1923 году семейство было выделено Нопчей как под названием Pachyophidae, в 1999 году Ли с коллегами добавили в семейство ещё 2 рода и исправили название на Pachyophiidae.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на май 2020 года в род включают 2—3 вымерших монотипических рода:
 
 
 
 
 ?  (или в семействе мозазавроидей Dolichosauridae)
 ? 
Ещё 3 вымерших рода включались в семейство ранее:
  и  перенесены в кладу Macrostomata
  перенесён в кладу Ophidia

Примечания 

Вымершие змеи
†
Пресмыкающиеся мелового периода